Leinen aus Irland – film del 1939 diretto da Heinz Helbig
Leinen aus Irland – film tv del 1965 diretto da Walter Davy